Budynek w Warszawie:
 Crown Point − biurowiec w Warszawie
Miejscowości w USA:
 Crown Point – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
 Crown Point – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Crown Point – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Crown Point (ang. Crown Point Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex